Hellerhof bezeichnet:

 Hellerhof (Dresden), ehemalige Zuchtanstalt in Dresden-Trachenberge
 Hellerhof (Düsseldorf), Stadtteil der Landeshauptstadt Düsseldorf
 Hellerhof (Frankfurt am Main), mittelalterlicher Wehrhof der Frankfurter Landwehr
 Hellerhof (Paudorf), Sitz der niederösterreichischen Pfarre Paudorf-Göttweig
 Hellerhofsiedlung in Frankfurt am Main